Аллахабад — бывшее название индийских топонимов:

 Аллахабад — бывшее название города Праяградж в индийском штате Уттар-Прадеш.
 Аллахабад — бывшее название округа Праяградж в индийском штате Уттар-Прадеш.